Mayo (Indijanci)
 Mayo (rijeka u Kolumbiji)